Burn (в переводе с английского существительное или глагол: горение, жечь):

 Burn — музыкальной альбом британской рок-группы  (1974) и первый трек в этом альбоме.
 «Burn» — песня и сингл американской индастриал-группы .
 «Burn» — песня и сингл американской ню-метал-группы Mushroomhead.
 «Burn» — песня и сингл Ашера.
 Burn — программа для записи оптических дисков.
 Burn — энергетический напиток.

См. также 
Бёрн